Elesbão Veloso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Elesbão Veloso (ort), Piauí, 
 Elesbão Veloso (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar